AXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexandria Bay (Stati Uniti)
 AXB – codice vettore ICAO di Air-India Express
 axb – codice ISO 639-3 della lingua abipon